Cuchillero puede hacer referencia a:
	
Cuchillero, una abrazadera, como pieza de ferretería.
Cuchillero, persona que fabrica cuchillos.
El Cuchillero, escultura situada en la ciudad de Albacete (España).